Rue du Village peut désigner:
 Rue du Village (Anderlecht)
 Rue du Village (Court-Saint-Étienne), en Belgique

Voir aussi 
 Rue du Villageois